Super Aguri SA08 - болид Формулы-1, построенный командой Super Aguri F1 для участия в чемпионате мира сезона  года.

История 
Шасси представляло собой модернизированный автомобиль Honda RA107  года. Команда приняла участие в четырёх первых Гран-при сезона, после чего вынуждена была сняться с соревнований из-за финансовых проблем.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Super Aguri Формулы-1